Le championnat du Groenland de football 2006, organisé sous l'égide de la fédération du Groenland de football, a eu lieu dans la ville de Sisimiut.

Qualifications 

 
 Kingmek’ 45 1 - 1 UB-68
 Eqaluk 56 2 - 2 Malamuk

 
 Kingmek’ 45 3 - 1 Ukaleq
 UB-68 0 - 2 Malamuk

 
 Eqaluk 6 - 0 Ukaleq
 Kingmek’ 45 1 - 3 Malamuk

 
 UB-68 6 - 2 Eqaluk
 Malamuk 8 - 2 Ukaleq

 
 Kingmek’ 45 0 - 4 Eqaluk
 UB-68 8 - 0 Ukaleq

Phase finale

Groupe 1 

 
 G-44 1 - 1 SAK
 B-67 5 - 0 N-48

 
 B-67 0 - 0 G-44
 N-48 1 - 1 SAK

 
 N-48 2 - 1 G-44
 B-67 3 - 1 SAK

Groupe 2 

 
 Malamuk 1 - 1 N-85
 ATA 3 - 1 Kissaviarsuk-33

 
 N-85 4 - 2 Kissaviarsuk-33
 ATA 3 - 1 Malamuk

 
 ATA 8 - 4 N-85
 Kissaviarsuk-33 3 - 1 Malamuk

Demi-finales (5 à 8) - 10 août 

 G-44 3 - 1 Malamuk
 Kissaviarsuk-33 3 - 1 SAK

- 11 août 

 SAK 4 - 1 Malamuk

- 11 août 

 G-44 3 - 2 Kissaviarsuk-33

Demi-finales - 11 août 

 N-48 2 - 1 ATA
 N-85 5 - 4 B-67

- 12 août 

 ATA 2 - 3 B-67

Finale - 12 août 

 N-48 4 - 2 N-85

Classement final

Lien externe 
  Sport Soccer Statistics Foundation

Championnat du Groenland de football
Groenland